Мартіненго — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Бергамо.
 Пінакотека Тозіо-Мартіненго — картинна галерея в місті Брешія.

Люди 

 Джуліо Чезаре Мартіненґо — пізньоренесансовий та ранньобароковий композитор, капельмейстер Собору сан Марко у Венеції